Олівайш () — португальська власна назва.

Топоніми

Олівайш (Лісабон) — парафія.
 Санту-Антоніу-дуз-Олівайш — парафія.
 Санта-Марія-душ-Олівайш (Томар) — парафія.